Никитины — дворянские роды
 Никитины (барды) — муж и жена: Никитин, Сергей Яковлевич (род. 1944) и Никитина, Татьяна Хашимовна (род. 1945).
 Никитины (педагоги) — муж и жена: Никитин, Борис Павлович (род. 1916) и Никитина, Лена Алексеевна (род. 1930), см. также Опыт воспитания в семье Никитиных.
 Никитины (семья цирковых предпринимателей и артистов) — братья Никитин, Дмитрий Александрович (1835—1918), Никитин, Аким Александрович (1843—1917) и Никитин, Пётр Александрович (1846—1921) — создали первый русский стационарный цирк. Никитин, Николай Акимович (1887—1963) — заслуженный артист РСФСР (1947), и его сын Никитин, Николай Николаевич (1912—1943) — наездники, жонглёры.
 Никитины — деревня в Холмогорском районе Архангельской области России.

Примечания